

Film

 The Clean Up – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Clean-Up – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Bartlett
 The Clean-Up – film del 1917 diretto da William Worthington
 The Clean Up – film del 1921 diretto da William Watson
 The Clean-Up – film del 1922 prodotto dalla Western Feature Productions
 The Clean-Up – film del 1923 diretto da William Parke
 The Clean-Up – film del 1929 diretto da Bernard McEveety
 The Clean Up – film del 2012 diretto da Kristian Lariviere